Caboclo steht für
Caboclo, Mischlinge aus Indios und Europäern
Caboclo (V-19), ein Kriegsschiff der brasilianischen Marine